CWF, sigle composé des trois lettres C, W et F, peut faire référence à : 
 Championship Wrestling Federation, une fédération de catch des États-Unis, devenue WWE ;
 Canadian Wildlife Federation, une organisation canadienne de protection de la faune et de la flore ;
 Children Worldwide Fashion, une société basée en Vendée, concevant, fabriquant et distribuant des collections enfant sous licence pour des marques de prestige et de renommée internationale ;
 Connexion Wi-Fi Nintendo, un service de jeu en ligne gratuit créé par Nintendo pour les jeux Nintendo DS et Wii compatibles.

CWF est aussi un code qui peut faire référence à :
 , l'aéroport de Lac Charles, en Louisiane, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports. 

Code IATA des aéroports